EOR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di El Dorado (Venezuela)